Гамаш () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Сомма. Входит в состав округа Абвиль.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны:

Амбревиль, Бошам, Бувенкур-сюр-Брель, Буттанкур, Буйанкур-ан-Сери, Бьянкур, Бюиньи-ле-Гамаш, Вим, Гамаш, Дарньи, Ле-Трансле, Мартенвиль, Меньер, Рамбюр, Рамбюрель, Серизи-Бюлё, Тийуа-Флоривиль, Фрамикур, Фретмёль, Эньевиль.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошли упраздненный кантон Алланкур и отдельные коммуны кантона Муайенвиль.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Алланкур (1 306 чел.)
 Альри (793 чел.)
 Амбревиль (574 чел.)
 Байёль (259 чел.)
 Беттанкур-Ривьер (224 чел.)
 Бошан (991 чел.)
 Бувенкур-сюр-Брель (850 чел.)
 Буттанкур (932 чел.)
 Буйанкур-ан-Сери (544 чел.)
 Бьянкур (134 чел.)
 Бюиньи-ле-Гамаш (407 чел.)
 Вим (480 чел.)
 Вири-о-Мон (118 чел.)
 Во-Маркенвиль (85 чел.)
 Гамаш (2 501 чел.)
 Дарньи (1 221 чел.)
 Дудленвиль (345 чел.)
 Лимё (141 чел.)
 Лонпре-ле-Кор-Сен (1 623 чел.)
 Льеркур (369 чел.)
 Мартенвиль (416 чел.)
 Меньер (524 чел.)
 Мерелесар (197 чел.)
 Рамбюрель (280 чел.)
 Сен-Максан (393 чел.)
 Ситерн (238 чел.)
 Сорель-ан-Вимё (213 чел.)
 Тийуа-Флоривиль (385 чел.)
 Фёкьер-ан-Вимё (2 533 чел.)
 Фонтен-сюр-Сом (521 чел.)
 Фретмёль (316 чел.)
 Фрюкур (128 чел.)
 Шепи (1 237 чел.)
 Эньевиль (892 чел.)
 Эрондель (509 чел.)
 Юппи (764 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 39,7 % голосов против 23,7 % у Эмманюэля Макрона и 14,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 60,4 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 33,0 %, Жан-Люк Меланшон – 19,9 %, Эмманюэль Макрон – 18,2 %, Франсуа Фийон – 16,0 %; 2 тур: Ле Пен – 53,3 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд - 29,6 %, Марин Ле Пен - 24,3 %, Николя Саркози - 22,5 %; 2 тур: Олланд - 57,7 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Сомма представляют мэр коммуны Лимё Арно Биэ (Arnaud Bihet) (Союз демократов и независимых) и член совета коммуны Гамаш Гислен Сир (Ghislaine Sire) (Разные правые).

См. также 
 Округа департамента Сомма
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 

Кантоны департамента Сомма